Trois régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Rosen » :

 Infanterie
 Le régiment de Rosen

 Cavalerie
 Le régiment de Rosen cavalerie (1667-1682)
 Le régiment du Chevalier de Rosen cavalerie (1738-1741)

Homonymie d'unités militaires